Commune nouvelle d’Arrou is een gemeente in het arrondissement Châteaudun in het Franse departement Eure-et-Loir in de regio Centre-Val de Loire) en telt 1689 inwoners (2005).

Geschiedenis 
Op 1 januari 2017 werden de gemeenten Arrou, Boisgasson, Châtillon-en-Dunois, Courtalain, Langey en Saint-Pellerin samengevoegd tot de huidige commune nouvelle.

Geografie 
De oppervlakte van Commune nouvelle d’Arrou bedroeg op  ; de bevolkingsdichtheid was toen  inwoners per km².

Externe links